Idolatria, fé.
 Francis Bacon#Ídolos — ídolos na filosofia de Francis Bacon
 Um dos programas lusófonos de televisão que foram originados de Pop Idol:
 Ídolos (Brasil), programa de TV brasileiro
 Ídolos (Portugal), programa de TV português
 Ídolo japonês, uma categoria de artistas japoneses

Desambiguação